Франклин-нешвиллская кампания или Теннессийская кампания Худа (17 сентября — 27 декабря 1864 года) — одна из кампаний на Западном Театре американской гражданской войны. Теннессийская армия под командованием Джона Худа направилась на север от Атланты, угрожая коммуникациям армии генерала Уильяма Шермана. После короткого преследования Шерман вернулся в Атланту и начал свой «марш к морю», поручив генералу Джорджу Томасу самому разобраться с армией Худа.

Худ рассчитывал разгромить армия Джона Скофилда до того, как тот успеет соединиться с Томасом, и атаковал его 29 ноября при Спринг-Хилл, но Скофилд смог отойти. На следующий день Худ атаковал армию Скофилда на укреплённых позициях у Франклина и понёс большие потери, при этом Скофилд сумел отойти и соединиться с армией Томаса в Нешвилле. 15—16 декабря армия Томаса атаковала Худа при Нешвилле; Худ был разбит и отступил к Тупело. Вскоре после этого Худ подал в отставку и Теннессийская армия фактически перестала существовать.

Примечания

Литература 
 Connelly, Thomas L. Autumn of Glory: The Army of Tennessee 1862—1865. — Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1971. — ISBN 0-8071-2738-8.
 Eicher, David J. The Longest Night: A Military History of the Civil War. — : Simon & Schuster, 2001. — ISBN 0-684-84944-5.
 Jacobson, Eric A., and Richard A. Rupp. For Cause & for Country: A Study of the Affair at Spring Hill and the Battle of Franklin. — Franklin, TN: O’More Publishing, 2007. — ISBN 0-9717444-4-0.
 The Civil War Battlefield Guide. / Ed.: Frances H. Kennedy. — 2nd ed. — Boston: Houghton Mifflin Co., 1998. — ISBN 0-395-74012-6.
 Battle Chronicles of the Civil War: 1864. / Ed.: James M. McPherson. — Connecticut: Grey Castle Press, 1989. ISBN 1-55905-024-1. First published in 1989 by McMillan.
 Nevin, David, and the Editors of Time-Life Books. Sherman’s March: Atlanta to the Sea. — Alexandria, VA: Time-Life Books, 1986. — ISBN 0-8094-4812-2.
 Sword, Wiley. The Confederacy’s Last Hurrah: Spring Hill, Franklin, and Nashville. — Lawrence: University Press of Kansas, 1993. — ISBN 0-7006-0650-5. First published with the title Embrace an Angry Wind in 1992 by HarperCollins.
 Welcher, Frank J. The Union Army, 1861—1865 Organization and Operations. Vol. 2, The Western Theater. — Bloomington: Indiana University Press, 1993. — ISBN 0-253-36454-X.
 Wills, Brian Steel. The Confederacy’s Greatest Cavalryman: Nathan Bedford Forrest. — Lawrence: University Press of Kansas, 1992. — ISBN 0-7006-0885-0.

Ссылки 
 From Atlanta to Spring Hill — John Bell Hood’s 1864 Franklin-Nashville Campaign
 Анимированная карта кампании

Кампании Гражданской войны в США